Arthur Russell – musicista statunitense
 Arthur Russell, II Barone Ampthill – amministratore e vogatore britannico
 Arthur Russell – siepista britannico

Pagine correlate 
 Russell